Leo I. ist der Name folgender Personen:

 Leo I. (um 400–461), Papst, siehe Leo der Große
 Leo I. (Byzanz) (auch Leon I.; um 401–474), Kaiser von Byzanz
 Leo I. (Abchasien) (735–um 791), König von Abchasien
 Leo I. Carigradjanin († 1056), Erzbischof von Ohrid 
 Leo I. (Armenien) († 1140), König von Armenien
 Leo I. von Galizien (* um 1228, † um 1301), rurikidischer Fürst; von 1245 bis 1264 Fürst von Bels, folgte 1264 als Fürst von Halytsch-Wolodymyr und Fürst von Przemyśl

Siehe auch:
 Leo-I-Gruppe, eine Galaxiengruppe im Sternbild des Löwen
 Leo-I-Zwerggalaxie, eine Zwerggalaxie im Sternbild des Löwen